Кондровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кондровка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Кондровка — село в Темниковском районе Республики Мордовия.
 Кондровка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.